Buell Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buell Mountain (Arizona)
 Buell Mountain (New York)